Груки — афоризмы Пита Хейна
 Грук — белорусская фамилия
 Грук, Радослав (род. 1971)— польский дипломат